Lothaire ou Lothar est un nom propre. Prénom, nom de saint, patronyme, il est porté par plusieurs souverains et autres personnalités réelles ou fictives.

Prénom ou patronyme 
Lothaire, est un prénom masculin de la noblesse franque, variante de , désuet.

Lothaire peut être aussi un patronyme.

Variantes linguistiques 
 français : Lothaire (forme savante), et Lothier, Lohier, Loyer (anciennes formes populaires fixées comme patronymes.
 allemand : Lothar
 anglais : Lothair
 espagnol : Lotario
 finnois : Lothar
 occitan : Lotari 
 portugais : Lotário

 Forme féminine : Lorraine

Popularité du nom

Religieux et saints chrétiens 
 Lothaire de Hochstaden († 1194), prince-évêque de Liège de 1192 à 1193.
 Lothaire de Sées († 756), ou Loyer ou Lohier, d'origine lorraine, évêque de Sées en Normandie, fêté le 15 juin. Il a donné son nom à la paroisse et commune de Saint-Loyer-des-Champs près de Sées.
 Lothaire de Segni (1160-1216), cardinal puis pape sous le nom d'Innocent III.

Souverains 

 Lothaire  (795-855), roi de Francie médiane, empereur d'Occident
 Lothaire II (ca 835-869), roi de Lotharingie, second fils du précédent
 Lothaire II ou Lothaire d'Arles (?-950), roi d'Italie
 Lothaire (941-986), roi de France
 Lothaire de Supplinbourg (1075–1137), duc de Saxe, empereur germanique entre 1125 et 1138

Autres 
 M. Lothaire pseudonyme d'un groupe de mathématiciens de l'école de Marcel-Paul Schützenberger
 Lothaire Bluteau, acteur québécois
 Lothar Kurbjuweit
 Lothar Matthäus
 Lothar de Maizière
 Lothar von Richthofen, frère du Baron Rouge

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Lothar, le serviteur africain de Mandrake le Magicien
 Anduin Lothar est un personnage issu de l'univers du jeu Warcraft (des studios Blizzard)

Autres usages du nom 
 Tempête Lothar : Cette tempête, dont les vents de force d'ouragan ont atteint , a lourdement atteint une grande partie de l'Europe en .
 Lotharpfad : La région du Schliffkopf dans la Forêt-Noire se trouve dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne. Elle est connue pour ses forêts et ses nappes d'eau souterraines et, depuis 1938, déclarée zone protégée de la nature. À la fin de  fut ouvert sur ces lieux un parcours d'observation nommé le « Lotharpfad ». En parcourant ce sentier de  de long, les visiteurs peuvent découvrir près de 10 hectares dévastés par la tempête Lothar.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lotharingie
 Lorraine
 Lothier

Lothaire